orija nyelv
 orija ábécé
 orija nép